

Personas
 John Day o Daye (c. 1522 – 1584), impresor inglés
 John Day (botánico) (1824 – 1888)

Lugares
 Río John Day
 John Day (Oregón)